Фамилия
 Цедлиц, Йозеф Кристиан фон (Joseph Christian von Zedlitz ); 1790—1862) — австрийский драматург и поэт.
 Цедлиц, Карл Абрахам фон (Karl Abraham von Zedlitz, 1731—1793) — прусский политический деятель; служил в судебном ведомстве.

Населённые пункты
 Цедлиц (Zedlitz) — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.